Шарль I де Монморанси (; ум. 11 сентября 1381) — сеньор де Монморанси, д’Экуан, д’Аржантан, де Данвиль, де Берневаль, де Шомон-ан-Вексен, де Витри-ан-Бри, французский военачальник, маршал Франции.

Биография 

Сын Жана I де Монморанси и Жанны де Кальто. В 1326, ещё будучи несовершеннолетним, наследовал своему отцу. Около 1336 был назначен Филиппом VI на должность великого хлебодара Франции, вакантную после смерти его кузена Бушара де Монморанси, сеньора де Сен-Лё и де Нанжи. В 1337, после объявления Эдуардом III войны Франции, был послан вместе с графом де Вандомом во Фландрию, чтобы добиться нейтралитета её городов.

В 1339 выступил в составе армии герцога Нормандского на защиту Турне, которому угрожали фламандцы, поддерживаемые англичанами. В 1340 в бою с немецкими рыцарями у Понт-а-Трессена был взят в плен. По словам Фруассара, преследуя немцев, французы наткнулись на засаду. Часть рыцарей повернула назад, но Монморанси со своим отрядом решил принять бой с численно превосходящим противником, и в результате был окружен и взят в плен вместе с восемьюдесятью своими дворянами.

…мессир Шарль де Монморанси и его знамя продолжали скакать вперед, не снисходя до бегства. И сразились они отважно с немцами, а немцы — с ними. Там, в первой сшибке, были нанесены мощные и жестокие удары копьями, и воины с обеих сторон сталкивались друг с другом и валились наземь. (…) Сир Сконневорт был тогда в цвету молодости. (…) Ударив коня шпорами, он врезался во французский отряд и пробился к сеньору де Монморанси, который славно сражался под своим знаменем, сидя верхом на добром боевом скакуне и рассыпая удары мечом во все стороны. Тут сир Сконневорт подъехал к нему с правой стороны, ухватился левой рукой за поводья его скакуна, а затем ударил своего коня шпорами и, будучи сильным и проворным рыцарем, повлек противника из общей сечи. Сир де Монморанси заметил эту опасность и, желая от неё избавиться, начал защищаться, как сильный и испытанный рыцарь, каковым он и был. Своим мечом он нанес сеньору Сконневорту множество ударов по спине и по шлему, но сир Сконневорт в своих прочных доспехах лишь пригибал пониже голову и храбро принимал все удары. Он упорно продолжал тянуть сира де Монморанси за собой, хотел тот того или нет, так что в конце концов рыцарь оказался во власти немцев и признал себя пленником.

Вскоре он был освобожден. В марте 1344 король назначил Монморанси маршалом Франции на место Робера-Бертрана де Брикбека. При этом его освободили от поста хлебодара, переданного Роже де Анже.

Вместе со своим коллегой маршалом де Сен-Венаном Монморанси под командованием герцога Нормандского двинулся в Бретань на помощь Шарлю де Блуа. Французы заставили Эдуарда III снять осады Ванна и Нанта.

После возобновления войны с англичанами в 1345, действовал под началом герцога Нормандского против графа Дерби в Гаскони. Командуя вместе с Сен-Венаном отдельным отрядом, он в 1346 отвоевал крепости Мирмон и Вильфранш, а в феврале принудил к сдаче Ангулем. Дамассен был взят штурмом, Тоннен капитулировал. При осаде Эгийона отразил вылазку английского капитана Уолтера Мауни, пытавшегося отбить обоз с продовольствием, и избежавшего поражения только благодаря подходу графа Пембрука.

В том же году участвовал в битве при Креси, и был одним из пяти баронов, оставшихся при Филиппе VI во время бегства. В награду король назначил его одним из своих восьми камергеров.

В 1347 отставлен от должности маршала, переданной его шурину Эдуару де Божё, и назначен «капитан-генералом его величества на границах Фландрии и море по всей длине Пикардии». В следующем году вместе с Жаном де Люксембургом, шателеном Лилля, разгромил у Кенуа бастарда де Ранти, положив на месте 200 человек.

Продолжал охранять фламандскую границу в 1356, когда королевская армия была разбита при Пуатье. После этого сражения жаки из Бовези и англичане из гарнизона Крея разграбили и сожгли замок Монморанси.

В 1358 провел переговоры с Карлом Злым, убедив его поддержать дофина Карла в борьбе с восставшим Парижем. Был одним из руководителей делегации, подписавшей 8 мая 1360 мир в Бретиньи. Отправился в Англию в числе сорока знатных заложников, выбранных королём Эдуардом в качестве гарантии выплаты выкупа за Иоанна II.

Когда Монморанси вернулся на родину, неизвестно, но в 1364 он уже был советником Карла V. 11 декабря 1368 стал крестным отцом дофина, будущего Карла VI.

В 1371 участвовал в подписании Вернонского перемирия с Карлом Злым, по условиям которого королю Наварры, требовавшему Шампань, Бри и Бургундию, передали сеньорию Монпелье.

Семья 

1-я жена (7.1.1331): Маргарита де Божё (ум. 1336), дочь Гишара VI де Божё и Марии де Шатийон

2-я жена (26.01.1341): Жанна де Руси, дама де Блазон и де Сен-Шимельер-ан-Анжу (ум. 10.01.1361), дочь графа Жана V де Руси и Маргариты де Бомьер

Дети:

 Жан (ум. 24.07.1352)
 Маргарита де Монморанси (ум. после 21.09.1406). Муж (30.11.1356): Роберт VII д’Эстутвиль, сеньор де Вальмон (ум. 1396)
 Жанна де Монморанси (ум. после 1364/1368), дама де Дамвиль. Муж (29.09.1358): Ги Брюме де Лаваль, сеньор де Шале, де Блазон и де Шемилле (ум. ок. 1383)
 Мария де Монморанси (ум. после 26.02.1372), дама д’Аржантан. Муж 1): Гийом д’Иври, сеньор д’Уассери и де Сен-Патю (ум. после 1368); 2): Жан II де Шатийон-сюр-Марн (ум. 1416)

3-я жена Пернель де Вилье, дама де Витри-ан-Бри, де Ла Тур де Шомон и де Вилье-ле-Сек (ум. 1400/1415), дочь Адама II Заики, сеньора де Вилье, и Алисы де Мери. Вторым браком вышла за Гийома д’Аркура, сеньора де Ла Ферте-Эмбо

Дети:

 Шарль (ум. 1369)
 Жак де Монморанси (ум. до 20.10.1414). Жена (1.10.1399): Филиппота де Мелён, дама де Круазий (ум. 1420), дочь Гуго де Мелёна, бургграфа Гента, сеньора д’Антуана и д’Эпинуа, и Беатрисы де Бозар
 Филипп де Монморанси (ум. 1425). Рыцарь. Убит в сражении Филиппа III Бургундского с голландцами при Зирикзее
 Дениза де Монморанси (ум. после 1452). Муж (12.09.1398): Ланселот Тюрпен, сеньор де Криссе (ум. 1414)

 Жан, бастард де Монморанси (ум. после 1364)

Примечания

Литература

Ссылки 

 CHARLES (I) de Montmorency

Дом де Монморанси
Участники Войны за бретонское наследство
Участники битвы при Креси
Маршалы Франции
Великие хлебодары Франции